droga krajowa B22 (Austria)
 droga krajowa B22 (Niemcy)
 007 Quantum of Solace